Калинин Александр Александрович (22 октября 1944 г., Курская область, РСФСР, СССР) — Заслуженный тренер СССР и России по конькобежному спорту.

Биография 
Родился в Курской области. Начал заниматься конькобежным спортом с 1958 г. Участвовал в областных соревнованиях.

В 1968 г. окончил Институт физкультуры им. П. Ф. Лесгафта в Ленинграде. После института по распределению переехал работать тренером в г. Череповец Вологодской области, где, по его словам, была «отличная конькобежная секция, опытный тренерский состав, сильные ребята, и зима долгая». С 1978 г. возглавляет областную федерацию конькобежного спорта. Четырежды признавался лучшим тренеров Вологодской области.

За время работы воспитал более 20 мастеров спорта по конькобежному спорту.
Среди его воспитанников: Сергей Фокичев (Олимпийский чемпион 1984 г. на дистанции 500 м, многократный чемпион и рекордсмен СССР и мира, заслуженный мастер спорта), сестры Фрадины (Татьяна — серебряный призёр юниорского первенства мира, Галина — двукратная чемпионка СССР и мировая рекордсменка среди девушек на дистанции 500 м), Валерий Сикорский (чемпион СССР 1982 г. в многоборье), Игорь Захаров (обладатель Кубка России в спринте, мастер спорта международного класса) и многие другие.

Является личным тренером Ивана Скобрева, двукратного призёра Олимпийских игр 2010 г. в Ванкувере.

Примечания

Ссылки 
 Заслуженные тренеры Калинин Александр Александрович
 Тренер Александр Калинин: «Вешать коньки на гвоздь пока не собираюсь»

Заслуженные тренеры России
Выпускники Университета имени Лесгафта